

Sigle 
 Club de los Poetas Violentos – gruppo hip hop spagnolo
 Commissione di Pubblica Vigilanza (relativo alla Prefettura)
 Contrazioni Premature Ventricolari

Codici 
 CPV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Campina Grande (Brasile)
 CPV – codice ISO 3166-1 (alpha-3) di Capo Verde
 CPV – (dall'inglese Common Procurement Vocabulary) indica il vocabolario comune per gli appalti pubblici adottato dal Regolamento (CE) del 28 novembre 2007  n.213, pubblicato nella GUUE del 15 marzo 2008.